Aaron Luchuk (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Voyageurs de Kingston dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario. Il passe professionnel avec les Beast de Brampton dans la Ligue américaine de hockey en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2012-2013 || Voyageurs de Kingston || LHJO ||1 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Spitfires de Windsor || LHO ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Spitfires de Windsor || LHO ||67 ||10 ||13 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||27 ||26 ||53 ||19 ||5 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|2016-2017 || Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||28 ||32 ||60 ||14 ||7 ||4 ||0 ||4 ||0
|-
|2017-2018 || Spitfires de Windsor || LHO ||30 ||28 ||23 ||51 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Colts de Barrie || LHO ||38 ||22 ||42 ||64 ||6 ||12 ||5 ||12 ||17 ||8
|-
|2018-2019 || Beast de Brampton || ECHL ||32 ||10 ||12 ||22 ||6 ||6 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2018-2019 || Senators de Belleville || LAH ||27 ||4 ||5 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Senators de Belleville || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL ||45 ||19 ||31 ||50 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Beast de Brampton || ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 72 || 28 || 46 || 74 || 16 || - || - || - || - || -

Trophées et distinstions

Ligue canadienne de hockey 

 Il remporte la Coupe Memorial avec les Spitfires de Windsor en 2016-2017.

Transactions de Carrières  
 Le 26 décembre 2017, il signe avec les Sénateurs d'Ottawa.

Le 1 juillet 2019, il est échangé aux Maple Leafs de Toronto par les Sénateurs d'Ottawa avec Ben Harpur, Cody Ceci et un choix de 3 ronde au repêchage de 2020 en retour de Michael Carcone, Connor Brown et Nikita Zaïtsev.

 Le 19 février 2020, il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa par les Maple Leafs de Toronto avec un choix conditionnel de 6 ronde au repêchage de 2021 en retour de Max Veronneau.

 Le 24 février 2020, il est échangé aux Canadiens de Montréal par les Sénateurs d'Ottawa en retour de Matthew Peca.

Références 

Naissance en avril 1997
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Growlers de Terre-Neuve
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Kingston (Ontario)